Herrnstadt bezeichnet folgende Orte:

 Wąsosz, Kleinstadt in Niederschlesien

Herrnstadt ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Herrnstadt (* 1948), österreichischer Musiker, Komponist und Sozialforscher
 Rudolf Herrnstadt (1903–1966), deutscher Journalist und Politiker (KPD, SED)